

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Prémios 
 Medalha Copley
 Peter Woulfe

1768 na ciência